Typ R oder Type R steht für:

 R-Asteroiden, Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automodelle:
 Audi Typ R
 Dux Typ R
 Honda Civic Type R
 Honda Integra Type R
 Renault Type R

R-Type steht für:
 R-Type, Computerspielreihe
 Bentley R-Type Continental, Automodell
 MG R-Type, Rennwagen